Vava peut désigner :

Pseudonyme 
 Edvaldo Izídio Neto (1934-2002), un footballeur brésilien surnommé Vavá ;
 Luciano Sánchez (1944-), un footballeur espagnol surnommé Vavá ;
 Vava, une chanteuse française.
 Vava, une rappeuse chinoise.
 Vava Dudu (1970-), styliste française

Toponyme 
 Vava, une localité de Serbie située dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot ;

Autres 
 Vava II, un yacht à moteur de luxe

Homonymie de pseudonyme